Thomä ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Thomä (* 1959), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Helmut Thomä (1921–2013), deutscher Arzt, Psychoanalytiker und Hochschullehrer
 Karl Thomä (1901–1982), deutscher Politiker, Bürgermeister von Eppingen
 Nicolas Thomä, deutscher Biochemiker und Strukturbiologe 
 Reiner S. Thomä (* 1952), deutscher Elektroingenieur
 Wilke Thomä, kurfürstlicher Rat in Brandenburg und Propst von Lebus und Soldin

Siehe auch:
 Thomae
 Thomée
 Thome
 Thoma, Familienname